Йехуда Лейб Ле́вин:
 Левин, Йехуда Лейб (1844—1925) — еврейский поэт и публицист.
 Левин, Йехуда Лейб (1894—1971) — главный раввин Москвы.